Elischer ist der Familienname von:

 Balthasar Elischer (1818–1895), ungarischer Sammler
 Johann Wolfgang Elischer (1891–1966), österreichisch-australischer Bildhauer